PEM est un sigle, un acronyme ou une extension qui peut faire référence à :
  ;
 En chimie, membrane échangeuse de protons ( ou ) ;
 En économie, le Partenariat Euromed, alias Processus de Barcelone ;
 En aménagement du territoire :
 pôle d'échanges multimodal ;
 planification de l'espace maritime ;
 En informatique :
 , norme de courrier électronique utilisant la cryptographie ;
 .pem, extension de nom de fichier dont le nom s'inspire de cette norme, pour des certificats X.509 ;
 Langage métier : désigne le petit électroménager (dans la grande distribution par exemple) ;
 Langage hospitalier : possibilité d'enfant maltraité ;
 Polioencéphalomalacie, une maladie rencontrée chez tous les ruminants, aussi appelée nécrose du cortex cérébral (NCC) ;

Références